Яку́нин — русская фамилия, образованная от сокращённой формы имени Яков или от древнерусского имени . Имеет женскую форму . Известные носители:

 Якунин, Алексей Тимофеевич (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Якунин, Анатолий Иванович (род. 1964) — российский работник органов внутренних дел.
 Якунин, Анатолий Фёдорович — капитан 1-го ранга, лауреат Госпремии СССР
 
 Якунин, Виктор Павлович (род. 1931) — советский, российский дипломат.
 
 Якунин, Вячеслав Иванович (1938—2017) — доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации.
 Якунин, Глеб Павлович (1934—2014) — диссидент, политический деятель, православный священник.
 Якунин, Иван Егорович (1929 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Якунин, Леонид Васильевич (1930—2017) — советский и российский строитель, бригадир отделочников УНР-672, Герой Социалистического Труда (1976).
 
 Якунин, Пётр Алексеевич (1903—1943) — Герой Советского Союза.



Псевдоним 
 Якунин, Иван Николаевич (1837/1839—1906) — псевдоним писателя, драматурга, очеркиста, поэта Ивана Николаевича Захарьина.

См. также

Примечания